Tyrone Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tyrone Township (Illinois)
 Tyrone Township (Kent County, Michigan)
 Tyrone Township (Livingston County, Michigan)
 Tyrone Township (Minnesota)
 Tyrone Township (North Dakota)
 Tyrone Township (Adams County, Pennsylvania)
 Tyrone Township (Blair County, Pennsylvania)
 Tyrone Township (Perry County, Pennsylvania)